

Famille 
 Famille Capòcci, famille noble italienne.

Patronyme 
 Giovanni Capocci, noble et homme politique romain du  ;
 Raniero Capocci (-1250), cardinal ;
 Pietro Capocci (-1259), cardinal ;
  (env. 1225-env. 1264), évêque ;
 Angelo Capocci, capitaine du peuple dans la Rome du  ;
 Nicola Capocci (-1368), cardinal ;
 Giovanni Capocci, noble romain du  ;
 Lello Capocci, noble et homme politique romain du  ;
 Alessandro Capocci, musicien et compositeur du  ;
 Ernesto Capocci di Belmonte (1798-1864), mathématicien, astronome et homme politique ;
  (1811-1898), organiste et compositeur ;
  (1840-1911), organiste et compositeur, fils de Gaetano ;
  (1894-1916), militaire italien.

Monuments 
 Tour des Capocci, tour médiévale à Rome.